Csehország
 Nižní Lhoty, település a Frýdek-místeki járásban
 Vyšní Lhoty, település a Frýdek-místeki járásban
 Lhoty u Potštejna, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Lhoty, Vortová településrésze a Chrudimi járásban